Форос 2006 — 1-й международный турнир по шахматам проходивший с 16 по 29 июня в Форосе.  

 Категория: 18-я (средний рейтинг: 2691,25). 
 Главный судья: Международный арбитр Л.М. Боданкин (Украина).

Участники

Движение по турам

Таблица "Форос 2006"

Ссылки 
 АЭРОСВИТ-2006

Форос (шахматный турнир)
Июнь 2006 года
2006 год в шахматах
2006 год в Крыму